La Casa de Bogdan, comúnmente conocida como la Casa de Mușat, fue la familia gobernante que estableció el Principado de Moldavia con Bogdan I (c. 1363-1367), dando al país su primera línea de Príncipes, unos gobernantes estrechamente relacionados con los Basarab gobernantes de Valaquia por varios matrimonios a lo largo del tiempo. Los mușatins llevan el nombre de Margareta Mușata, quien se casó con Costea, un hijo de Bogdan I. Durante mucho tiempo se pensó que Mușata era una hija de Bogdan I y que Costea era un miembro de la Casa de Basarab que llevaba el nombre de Muşat, especulaciones todas no respaldadas por ningún documento.

La palabra «mușat», que da nombre a la dinastía, significa 'bien parecido' en rumano antiguo.

Genealogía 

Gracias a estudios recientes basados en la consideración cuidadosa de documentos existentes y en una crónica recientemente descubierta de Moldavia en Polonia, se ha logrado establecer el vínculo más probable entre Bogdan I y sus sucesores de la llamada casa de Mușat, así como la línea de sucesión y los períodos de gobierno de cada uno de los príncipes desde el siglo XIV.

El siguiente árbol genealógico es una versión muy simplificada destinada a mostrar solo a los príncipes gobernantes, a sus hermanos y hermanas documentados y a los cónyuges/relaciones extramaritales de aquellos que tuvieron herederos gobernantes, siguiendo las convenciones:

 Los príncipes gobernantes tienen enfatizado su nombre y sus años de gobierno en Moldaviam .
 Varios miembros de la Casa de Musat gobernaron en Valaquia; esos años reinantes están marcados con W,  (si gobernó en ambos ).
 Si el príncipe murió mientras gobernaba, el último año va precedido de una cruz.
 Los números pequeños al final de cada nombre están destinados a indicar la madre de cada descendencia.
 No hay ningún número cuando el padre tuvo varios cónyuges o aventuras extramatrimoniales, y significa que se desconoce la madre.
 Los cónyuges y las relaciones extramatrimoniales están separados por una línea horizontal.
 La ascendencia indeterminada o ilegítima se presenta con líneas verticales discontinuas.

Véase también 
 Monasterio de Bogdana
 Casa de Basarab

Notas

Referencias 

 
Gobernantes de Moldavia
Familias nobles de Rumania